Esta é uma lista de treinadores que treinaram ou já treinaram o Atlético Clube Goianiense.

Treinadores 
 Técnicos interinos.

Ver também 
 Atlético Clube Goianiense

Atlético Clube Goianiense
Atlético Goianiense